Салдо може да се отнася за:
 Салто – гимнастически елемент
 Салто (Уругвай) – град в Уругвай
 Салто (Аржентина) – град в Аржентина
 Салто (департамент) – департамент (административно-териториална единица) в Уругвай
 Салто (филм) – филм на Кейт Шортленд